peut désigner :
 le congrès extraordinaire de Lyon de l'UDF ;
 le congrès de Lyon du Front national.